Korrektor steht für
 eine berufliche Funktion bei der Herstellung von Drucksachen, siehe Korrektor
 einen Titel kaiserlicher Beamter im Römischen Reich, siehe Corrector
 ein optisches System in einem Teleskop, siehe Korrektor (Teleskop)
 ein magnetisches System in der Teilchenoptik, siehe Cs-Korrektor